La Coupe d'Afrique de rugby à XV 2013 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les 14 meilleures nations africaines. Les résultats des matchs comptent également pour les qualifications de la Coupe du monde 2015.

Équipes engagées 

Division 1B
 
 
 
 

Division 1C

Division 1A 
La compétition se déroule à Antananarivo à Madagascar du 10 juillet au .
Le Kenya remporte le Tournoi et l'Ouganda est relégué en Division 1B.

Tableau

Demi-finales

Finale

Division 1B 
La compétition se déroule à Dakar au Sénégal du 11 juin au .
La Namibie est promue en Division 1A, le Botswana est relégué en Division 1C.

Tableau

Demi-finales

Finale

Division 1C 
La compétition se déroule en Côte d'Ivoire du 23 juin au . Le Cameroun est forfait pour l'ensemble du tournoi.

Classement 

 

|}

Détails des résultats

Première Journée

Deuxième Journée

Troisième Journée

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2013
Événement sportif international en Afrique
Rugby à XV en 2013